Schupfen steht für: 

 Schuppen (Gebäude) (bayrisch, österreichisch)
 eine Schlagtechnik im Tischtennis, siehe Tischtennis#Schupfball
 Schupfen (Gemeinde Seeham), Rotte in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg